En Pologne, Brzozów est le nom de :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Brzozów, gmina  ;
 Brzozów, ville et siège de cette gmina ;

dans la voïvodie de Lubusz
 Brzozów, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Brzozów, village du powiat de Łowicz,
 Brzozów, village du powiat de Skierniewice, 
 Brzozów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Mazovie
 Brzozów, village du powiat de Siedlce,
 Brzozów, village du powiat de Sokołów.